Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (soms afgekort als KASK) is de benaming voor enkele scholen voor hoger kunstonderwijs in Vlaanderen gericht op de beeldende kunsten. Deze academies zijn voor de beeldende kunst (schilderen, beeldhouwen, glaskunst, modeontwerp enz.) wat een conservatorium is voor de podiumkunst.

De term wordt nu nog gehanteerd door sommige instellingen voor deeltijds kunstonderwijs, zoals in Dendermonde en Kortrijk.

Het is de oude naam van de instellingen in Dendermonde, Gent en Antwerpen. In 1995 werden de laatste twee omgevormd tot een departement van respectievelijk de Hogeschool Gent en de Artesis Hogeschool Antwerpen. In Brussel bestond er een tweetalige academie tot aan de regionalisering van het onderwijs.

Kunstacademie in België